17-й чемпионат мира по санному спорту прошёл с 16 по 17 февраля 1974 года на санно-бобслейной трассе в Кёнигсзее, ФРГ.

Одиночки (мужчины)

Одиночки (женщины)

Двойки (мужчины)

Общий медальный зачёт

Ссылки 
 Результаты на сайте the-sports.org

Санный спорт
Февраль 1974 года
Международные соревнования по санному спорту в Германии
Спортивные соревнования в Шёнау-ам-Кёнигсзе